Feigenbaum o Faigenboym (en hebreo: פייגנבוים, que significa higuera tanto en alemán como en yídish) es el apellido de:

 Armand Vallin Feigenbaum (1922-2014), empresario estadounidense y experto en control de calidad.
 Carl Ferdinand Feigenbaum (1840-1896), marino mercante y florista ocasional de origen alemán, electrocutado en la prisión de Sing Sing, Estados Unidos, en el año 1896.
 Edward Albert Feigenbaum (1936-), científico de la computación estadounidense.
 Mitchell Jay Feigenbaum (1944-2019), matemático estadounidense.
 Yehoshua Feigenbaum (1947-), futbolista y entrenador israelí.

También puede referirse a:
 Diagrama de Feigenbaum, o diagrama de bifurcación en sistemas dinámicos.
 Números de Feigenbaum, dos constantes matemáticas relacionadas con la teoría del caos.

Referencias